La Collection La Loupe est une collection de romans policiers, créée par les Éditions Jacquier de Lyon vers 1950 et reprise par les Éditions du Puits-Pelu.

Liste des titres première série
1. On demande un cadavre par Maxel Beeting, 1951
2. Le Tueur aux gants blancs par Cornel Milk, 1951
3. 28 minutes d'angoisse par Verne Goody, 1951
4. Alerte à la drogue par Bill Blondy, 1951
5. Tuerie à Shanghaï par John Harmet-Burger, 1951
6. Monsieur 34 par Wel Norton, 1951
7. Des morts pour témoins par Bill Blondy, 1951
8. Signé Tête de Mort par Max Beeting, 1951
9. Filles marquées par Bill Blondy, 1951
10. Réglez-lui son compte ! par San-Antonio, 1952
11. Une tonne de cadavres par Him Kill, 1952
12. Le Disque mystéieux par Cornel Milk, 1952
13. Jeux de mort par G.-G. Ziegler, 1952
14. Très peu pour ma pomme par Robert-Jean Boulan, 1952
15. Panique à Bahia par Bill Blondy, 1952
16. Mon fric ! par Frankie P. Belinda, 1953
17. Habanita n'y est pour rien par Charles Rostaing, 1953
18. Le Club des justes par Robert-Jean Boulan, 1953
19. Pour qu'ils la ferment par Robert Digger, 1953
20. Week-end chez les macchabées par Robert-Jean Boulan, 1953
23. Vengeance ! par Frédéric Charles, 1953
24. La Grande Friture par Frédéric Charles, 1954
25. Le Manchot obsédé par André Favières, 1954
26. Quinte flèche de morts par Robert Joël, 1954
27. Un macchabé et trois poupées par Steve Parker, 1954
28. Quand l'armée s'en mêle par Frank Peter Belinda et Howard Fergusson, 1954
29. Le Vampire du couvent noir par Gilles Hersay, 1954
30. On vend les gosses par Pierre Peter, 1955
31. Le chat gris ne répond pas ! par André Favières, 1954
33. Les cadavres jouent la fille de l'air par X, 1954
33. Prisonnières des sadiques par Charles Rostaing, 1954
34. Les Frontières de la peur par Steve Parker, 1955
35. Un crime à Florence: le cadavre de l'amphithéâtre par André Favières, 1955
36. Puzzle à Brooklyn par Frank Peter Belinda, 1955
37. Trois amours, un revolver par Maurice Duperray, 1955
38. Le Terrible Secret de Sonia Marlow par André Favières, 1955
40. Le Secret de Djébaïl par Robert-Jean Boulan, 1955
41. Fais gaffe aux brunes ! par José Del Valle, 1955
43. Cadavre au quartier chinois par André Favières, 1955
44. Rendez-vous à Rio par Bill Blondy, 1955
45. Écrase une bulle ! par André de Vos, 1956
46. L'Ombre sanglante par Claude Ferny, 1956
47. Le Croque-mort fantôme par Jean-André Rey, 1956
48. Le Masque blanc par A. G. Murphy, 1956
49. La hache a frappé par Léo Gestelys, 1956
50. Assassin en double par Maurice Duperray, 1956
51. Trafic et Sang par N.-T. Bobmarkson, 1956
52. Du gâteau pour le journaliste par Paul Kogan, 1956
53. Des garces, Monsieur ! par Robert Navailles, 1956
54. Le Mort à la main coupée par Claude Ferny, 1956
55. Des pin-up à la redresse par Robert-Jean Boulan, 1957
57. La denture était bizarre par André Favières, 1957
58. 3 ou 4 cadavres ? : Les enquêtes du détective Ralph par J. Numède, 1957
59. Pas de fromage pour les macaronis par André de Vos, 1957
60. Surprise-partie par Henry Meillant, 1957
62. Le Serpent naga par Joseph-Louis Sanciaume, 1957
63. Faut supprimer Battling par Pierre Peter, 1957
67. La police ne croit pas aux miracles par Léopold Massiéra, 1957
68. Le cadavre marche la nuit par André Favières, 1958
73. Diaboliques Rendez-vous par André Favières, 1958
80. Drôle de fillette par J. Numède, 1959
81. Sang dans la Bévéra : les vacances du commissaire Armand par André Favières, 1959
84. Sables de sang par Frank De Phau, 1959
85.  Chasse à l'homme par Alan Murk, 1959
86.  La mort change de robe par Vera Sandez, 1959
87.  Fais gaffe, Joë ! par Marc Nanterre, 1959
88. Le fantôme est de sortie par Alfonso Steel, 1959 
89. Le 7e Jour par Joseph-Louis Sanciaume, 1959
90. Terreur sur Manhattan par Charles Ewald, 1959
91. Kidnapping par Léopold Massiéra, 1960
92. Sinistre Besogne par Allan H. Murk, 1960 
93. Le Signe du Kriss par Léo Gestelys, 1960
94. Le Coup de grâce par Alfonso Steel, 1960
95. La Flûte chinoise par Maurice Marrou, 1960

Liste des titres deuxième série
3. La Momie du professeur Synistre par Jean-André Rey, 1953
4. N'ouvrez pas le cercueil par Frédéric Dard, 1953
48. Cité microbienne par René Ferney, 1957
74. Le Loup par Marc Nanterre, 1957

Liste des titres de la série espionnage
1. La Mort électrique ou R. 30 en mission par Frank Peter Belinda, 1952
2. John Kallum joue au privé par Frank Peter Belinda, 1953
3. La Fureur de John Kallum par Frank Peter Belinda, 1953
4. Le Grand Mec, sa bourgeoise et moi par Francis Richard, 1953
6. Stop ! destruction immédiate (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1953
8. L'Affaire de Milano (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1953
9. Mission derrière le rideau de fer (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda
10. Dans le brouillard de Londres (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1954
13. L'École des espionnes (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1954
15. Dans la nuit de Paris par Frank Peter Belinda, 1954
16. Attention Casse-cou (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1954
18. Le Bédouin noir par Robert-Jean Boulan, 1954
19. Le Couple à abattre (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1954
21. Espionnage en Amérique par Frank Peter Belinda, 1955
22. Lendemains glorieux (Les Missions de R. 30) par Frank Peter Belinda, 1955
23. J'étais une espionne ! par Frank Peter Belinda, 1955
24. L'Aventurière des sables par Robert-Jean Boulan, 1955
29. La Femme aux deux visages par Germaine Pelletan, 1955
31. Votre tout dévoué Johnny ! par Frank Peter Belinda, 1956
32. Agents doubles par André Favières, 1956
33. La Marque des loups-garous par Germaine Pelletan, 1956
37. Le Signe inca par Bill Blondy, 1956
39. Ça bardera colonel ! par Frank Peter Belinda, 1956
40. K303 appelle Washington par André Favières, 1956
42. Nolika la Roumaine par Maurice Duperray, 1957 
43. L'Universal Express company par Jean Boullard , 1957
44. Mission D.D.P. terminée par André Favières, 1957  
45. Confiance en personne par Pierre Villiard , 1957
46. Boîte de nuit pour espions, les nouvelles missions du colonel John Kallum par Frankie Belinda, 1957
47. Ali Baba C.I.A. par Harry Woodline, 1957
48. Cité microbienne par René Ferney, 1957
49. Coup de filet en Jordanie par X, 1957
51. Le Choléra des souris par Eliézer Fournier, 1957
52. Le Souffle de la bagarre par Frankie P. Belinda, 1957
53. Le Rendez-vous d'Agadès par Harry Woodline, 1958
54. Jessie la rousse, espionne de choc par Claude Ferny 1958
57. S.O.S. Spoutnik par André Favières, 1958
60. L'Espionne de Madrid par Roger May, 1958
61. Germany 23.456 par Maurice Duperray, 1958
62. Coup double par J. Berrué, 1958
64. Menace asiatique par André Favières, 1958
65. Mission Sud-Amérique par Maurice Duperray, 1959
66. Robot femelle par Frankie P. Belinda, 1959
67. Les Loups entre eux par J. Denfert, 1959
68. Panique à Tanger par Nik Sander et Roger May, 1959
69. Les Saints de la désespérance par Robert-Jean Boulan, 1959 
70. Mission Berlin suspendue par André Favières, 1959
71. La trahison ne paie pas par Jacques Berrue, 1959
72. Réseau Sud-Est par Nik Sander et Roger May, 1959
73. Opération Requiem par Claude Ferny 1959
75. Les Chattes en folie par Eliézer Fournier, 1959
76. Opération B... Z-3 par André Favières, 1959
78. Épreuve de force par Jean Lombard, 1960
79. Sabotage à Canaveral par Claude Ferny, 1960
80. Le Doigt dans l'engrenage par M.C. Fields, 1960
81. Prisonnière du Kung-Sing par André Favières, 1960

Loupe